Сезон 2013 года являлся 102-м в истории футбольного клуба «Коринтианс». В этом сезоне команда принимала участие в следующих соревнованиях:
 Чемпионат штата Сан-Паулу. Серия А1
 Кубок Либертадорес
 Чемпионат Бразилии по футболу. Серия А
 Рекопа Южной Америки

Главным спонсором клуба выступал бразильский банк Caixa.
Команда начала сезон в январе 2013 в следующем составе:

Состав 

Главный тренер:  Тите (1961)

В конце мая — начале июня в составе команды произошли изменения: за нарушение дисциплины был уволен Жорже Энрике, в команду были приглашены Мальдонадо и Ибсон.

Тактические схемы 

|}

Чемпионат штата Сан-Паулу. Чемпион

Групповой турнир 

По итогам группового турнира Коринтианс занял 5-ое место, тем самым продолжил борьбу в финальных играх.

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

По итогам двух финальных игр Коринтинас стал чемпионом штата Сан-Паулу в 27-й раз.

Кубок Либертадорес. Выбыл в 1/16 финала

Групповой турнир 

По итогам группового турнира Коринтианс занял первое место в группе 5 и общее место пятое место среди победителей групп. Такая позиция вывела его в 1/16 финала на прошлогоднего соперника в финале Кубка Либертадорес — «Бока Хуниорс»

1/16 финала 

По итогам двух игр Коринтианс выбыл из дальнейшей борьбы за кубок.

Чемпионат Бразилии. 10-е место 

По окончании сезона главным тренером команды вместо Тите назначен Мано Менезес.

Примечания 

ФК «Коринтианс»